Томас Эшби (; 14 октября 1874, Стайнс, Мидлсекс — 15 мая 1931, Лондон) — британский археолог.

Обучался в колледжах  и Крайст-Чёрч Оксфордского университета, последний окончил в 1897 году.

 получил в Оксфорде в 1905 году. Лауреат премии  факультета философии Оксфордского университета (1906).

С 1903 года заместитель, в 1906—1925 годах директор , первым исследователем которой был со времени её учреждения в 1901 году. Сменил его в должности директора Бернард Эшмол.

Член Германского археологического института (1913), Папской Римской археологической академии (1914); иностранный член Национальной академии деи Линчеи (1918), почётный член Академии Святого Луки (1925); член Британской академии (1927).

В 1921 году женился на Кэролайн Мэй Эшби (урождённая Прайс-Уильямс, 1869—1950).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Оксфордского университета
Археологи Великобритании
Члены Академии деи Линчеи
Члены Британской академии
Классические археологи
Члены Германского археологического института